Fornos (Castelo de Paiva), een plaats in de Portugese gemeente Castelo de Paiva
 Fornos (Freixo de Espada à Cinta), een plaats in de Portugese gemeente Freixo de Espada à Cinta
 Fornos (Marco de Canaveses), een plaats in de Portugese gemeente Marco de Canaveses
 Fornos (Santa Maria da Feira), een plaats in de Portugese gemeente Santa Maria da Feira